Hriszto Hrisztov (1935) bolgár rúdugró, olimpikon
 Hriszto Hrisztov (1951) bolgár kardvívó, olimpikon
 Hriszto Hrisztov (1967) bolgár kötöttfogású birkózó, olimpikon